Toponímia:
 Hatta (Balagath), vila del districte de Balaghat, capital del principat d'Hatta.
 Hatta (Madhya Pradesh), vila al districte de Damoh, Madhya Pradesh, Índia.
 Hatta (Palestina), vila a Gaza.
 Hatta (Emirats Àrabs Units), conjunt de les viles de Hajarain, Hayl i Qimah, als Emirats Àrabs Units
 Hatta (zamindari), principat de l'Índia Britànica a les Províncies Centrals
 Djabal Hatta, muntanya del sud-est dels Emirats Àrabs Units, fronterera amb Oman, de 1250 metres.
 Wadi Hatta, rierol de certa importància al sud-est dels Emirats Àrabs Units, proper a la fronterera amb Oman
 Biografies:
 Mohammad Hatta, polític indonesi un dels líders de la independència i vicepresident del país.
 Janet Hatta, actriu japonesa.